Cal Prat (Gaià) és una masia de Gaià.
 Cal Prat (Ponts) és casa de Ponts.
 Cal Prat (Puig-reig) és una colònia tèxtil de Puig-reig també anomenada Colònia Prat.
 Cal Prat Barrina és una masia de Sant Mateu de Bages.
 Cal Prat de Vallmanya és una masia de Vallmanya.